Linnaea floribunda ((Decne.) A.Braun & Vatke) è un arbusto appartenente alla famiglia delle Caprifoliacee.

Descrizione

Distribuzione e habitat
La specie è diffusa nel Messico meridionale e in America centrale.

Note

Altri progetti

Caprifoliaceae